St. Niklaus bezeichnet in der Schweiz:
 St. Niklaus VS, politische Gemeinde im Bezirk Visp, Kanton Wallis
 Pfarrkirche St. Niklaus VS, Pfarrkirche im Dekanat Visp, Bistum Sitten
 St. Niklaus bei Bellmund, Weiler der Gemeinde Bellmund, Verwaltungskreis Biel/Bienne, Kanton Bern
 St. Niklaus (Hombrechtikon), Pfarrkirche im Kanton Zürich
 St. Niklaus bei Merzligen, Ortsteil der Gemeinde Merzligen, Verwaltungskreis Seeland, Kanton Bern
 St. Niklaus SO, Ortsteil der Gemeinde Feldbrunnen-St. Niklaus im Bezirk Lebern, Kanton Solothurn

Siehe auch:
 St. Niklausen
 Sankt Nikolaus (Begriffsklärung)